Mauricio de Sajonia-Lauenburgo (1551 - Buxtehude, 2 de noviembre de 1612) fue el cuarto hijo de Francisco I de Sajonia-Lauenburgo y Sibila de Sajonia-Friburgo (Friburgo, 2 de mayo de 1515 - Buxtehude, 18 de julio de 1592), hija del duque Enrique IV el Piadoso de Sajonia. Mauricio gobernó Sajonia-Lauenburgo como duque entre 1581 y 1612, junto con sus hermanos mayores Magnus II (hasta 1588) y Francisco II, que le sobrevivió.

Biografía
Cuando en 1571 su padre Francisco I abdicó en favor de quienes entonces eran sus hijos mayores, Magnus II y Francisco II, Magnus intentó, violentamente, reprimir a su hermano Francisco II, sin embargo, fracasó al final en 1574. Francisco I luego volvió a ascender al trono. 

Después de la muerte de su padre en 1581 el entonces mayor Mauriocio y sus hermanos mayores Magnus II y Francisco II gobernaron conjuntamente como duques en Sajonia-Lauenburgo. Sin embargo, en 1588 Francisco II y Mauricio apresaron a Magnus II en el castillo de Ratzeburgo por sus repetidas atrocidades y siguieron gobernando conjuntamente sin él. 

En 1585 (o 1586) Mauricio se trasladó a Buxtehude, entonces una ciudad en el Arzobispado principesco de Bremen gobernado por su hermano el príncipe-arzobispo Enrique de Sajonia-Lauenburgo, y residió en Buxtehude en la Abtshaus ("Casa del abad") del convento de Altkloster (ahora forma parte de Buxtehude). En 1588 su madre desempeñó un papel relevante en el asunto de Gisela von Tschammer, contra la cual inició un juicio por brujería. Como duque Mauricio permaneció pasivo y vivió en la casa del abad hasta su muerte. La casa del abad ahora sirve como una galería y un café. Su madre Sibila murió en Buxtehude en 1592.

Matrimonio y descendencia
En 1581 Mauricio se casó con Catalina de Spörck; sin embargo, se divorciaron justo al año siguiente; no tuvieron hijos. 

Con su amante Gisela de Sajonia (casada con Adam von Tschammer) el duque Mauricio tuvo dos hijos ilegítimos: 
 Moritz Rautenstein (*? - 1617/39*)
 Julius Ernst Rautenstein (*ca. 1590 - ca. 1660*)

Ancestros 

Duques de Sajonia-Lauenburgo (Casa de Ascania)
Duques de Sajonia del siglo XVI
Duques de Sajonia del siglo XVII